La Fußball-Bundesliga 2019-2020 è stata la 57ª edizione (110ª totale) della massima divisione del campionato di calcio tedesco. Il campionato, originariamente in programma dal 17 agosto 2019 al 16 maggio 2020, è stato sospeso il 13 marzo a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19 ed è ripreso il 16 maggio; di conseguenza l'ultima giornata è stata posticipata al 27 giugno.

Il  ha conquistato il campionato per la 30ª volta, l'ottava consecutiva.

Avvenimenti e stagione 

La prima parte di stagione vede l'RB Lipsia e il Borussia Mönchengladbach giocarsi il titolo, con i campioni in carica del Bayern Monaco in grave crisi, tanto da esonerare, agli inizi di novembre, Niko Kovač e ingaggiare al suo posto Hans-Dieter Flick. Il girone di andata si chiude con l'RB Lipsia campione d'inverno.

Il girone di ritorno inizia con i bavaresi che, alla ventesima giornata, si riprendono la vetta della classifica, che manterranno fino alla conclusione del torneo. Alla trentaduesima giornata, infatti, il Bayern Monaco si laurea campione di Germania con due giornate d'anticipo rispetto alla fine della competizione, portandosi a una distanza di dieci punti dal Borussia Dortmund. Sempre in quella giornata viene emesso un altro verdetto, la retrocessione matematica del Paderborn, squadra neopromossa. Altri verdetti arrivano anche alla penultima giornata. Il Borussia Dortmund batte l'RB Lipsia nello scontro diretto, guadagnandosi così il secondo posto matematico e la qualificazione alla fase a gironi della UEFA Champions League. Pur perdendo però, anche l'RB Lipsia, ottiene matematicamente un posto nel massimo torneo continentale. All'ultima giornata il Borussia Mönchengladbach batte l’Hertha Berlino, centrando in tal modo la qualificazione alla fase a gironi della Champions. Il Bayer Leverkusen e l'Hoffenheim si qualificano alla fase a gironi dell'Europa League, mentre il Wolfsburg si qualifica al terzo turno premilinare dell'Europa League. Dopo il Paderborn, anche il Fortuna Düsseldorf si congeda dalla massima divisione, scavalcato in classifica all'ultimo turno dal Werder Brema, che così accede allo spareggio salvezza-promozione contro la terza classificata di 2. Fußball-Bundesliga, l': la squadra di Brema ottiene la permanenza nella massima serie uscendo vittoriosa dal doppio incontro, in virtù della regola dei gol fuori casa (entrambi i match terminano in pareggio, 0-0 e 2-2).

Novità 
Le squadre neo-promosse nel campionato tedesco sono l' (all'esordio assoluto in Bundesliga), il  e il , che sostituiscono le tre squadre retrocesse della stagione precedente (,  e ).

L'Union Berlino è inoltre la prima squadra della vecchia Berlino Est ad arrivare nella massima serie della Germania unita, che torna inoltre ad avere tra i suoi militanti un club del cessato campionato della DDR, a dieci anni di distanza dalla retrocessione dell'Energie Cottbus.

Formula 
 Le 18 squadre si affrontano in un girone di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
 Le prime quattro squadre classificate sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021.
 La quinta e la sesta classificata sono ammesse rispettivamente alla fase a gironi e al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021.
 La terzultima classificata disputa uno spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Fußball-Bundesliga 2019-2020.
 Le ultime due squadre classificate sono retrocesse direttamente in 2. Fußball-Bundesliga 2020-2021.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Aggiornati al 21 giugno 2020.

Classifica finale 
Fonte

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2020-2021
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2019-2020
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2020-2021

Note:
Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati della Bundesliga sul sito ufficiale.

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (26)
 Maggior numero di pareggi: Fortuna Dusseldorf, RB Lipsia e Schalke 04 (12)
 Maggior numero di sconfitte: Paderborn 07 (22)
 Minor numero di vittorie: Paderborn 07 (4)
 Minor numero di pareggi: Bayern Monaco e Magonza (4)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco e RB Lipsia (4)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (100 gol fatti)
 Peggior attacco: Fortuna Dusseldorf (36 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (32 gol subiti)
 Peggior difesa: Paderborn 07 (74 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+68)
 Peggior differenza reti: Paderborn 07 (−37)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco (23, 15ª-37ª)
 Peggior serie negativa: Werder Brema (6, 19ª-24ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (13)

Partite
 Più gol: RB Lipsia-Magonza 8-0 (10ª giornata) (8)
 Maggior scarto di gol: RB Lipsia-Magonza 8-0 (10ª giornata) (8)
 Maggior numero di reti in una giornata: 35 (10ª giornata)
 Minor numero di reti in una giornata: 20 (8ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
2019-2020